
Termin -{CGN}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Cingulin, protein kodiran CGN genom